El Jaral kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jacal, Sinaloa, Badiraguato, 
 El Jaral, Zinapécuaro, 
 El Jaral, Hidalgo, 
 El Jaral, Jalisco, Unión de San Antonio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar